Jori Lehterä (Helsinki, 1987. december 23. –) finn profi jégkorongozó. Jelenleg a HC Szibir Novoszibirszk (KHL) centere.
Érdekesség, hogy egyszerre szerződött az NHL-ben érdekelt St. Louis Blues és a Lokomotyiv Jaroszlavl csapatához, azonban mindezt úgy, hogy a két csapat között előzetesen megállapodás történt. Ez precedens értékű, eddig csak a szerződésszegések jellemezték a hasonló eseteket.

Statisztikák

Források
Statisztika
Statisztika

1987-ben született személyek
Helsinkiek
Finn jégkorongozók
A Lokomotyiv Jaroszlavl játékosai
Finn olimpiai bronzérmesek
Élő személyek